Dit is een overzichtspagina met de winnaars van de belangrijkste UCI Europe Tour wedstrijden in 2005. Het was de eerste editie van de continentale competitie.

Eindstand

Uitslagen belangrijkste wedstrijden 
Hieronder staat een overzicht met de uitslagen van de wedstrijden in de categorieën 1.HC, 1.1, 2.HC en 2.1.

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober